Oranjeboom (plant)
 Oranjeappel
 Sinaasappel
Oranje (kleur), een kleur vernoemd naar de sinaasappel
Orange (prinsdom), een voormalig prinsdom dat in 1544 werd geërfd door Willem van Oranje
Huis Oranje-Nassau, het Nederlandse vorstenhuis
 Nederlands elftal (doorverwijspagina)
 zie ook Oranjegekte

Geografie
Oranje (Drenthe), een dorp in de Nederlandse gemeente Midden-Drenthe
Oranje (houtgrond), een voormalige houtgrond (plantage) in Suriname
Orange (prinsdom), een voormalig vorstendom
Oranje Vrijstaat, een historische republiek in Zuid-Afrika
Oranjerivier, een rivier in Zuid-Afrika
Oranjedorp, een dorp in de Nederlandse gemeente Emmen, Drenthe

Personen
Willem van Oranje (doorverwijspagina)
Jacobus Oranje (1898-1946, Nederlandse hoogleraar rechtswetenschappen)

Overige
Oranje-Route, een toeristische route in Nederland en Duitsland
Oranje Fonds, een Nederlandse stichting
Oranje vzw, een organisatie in de gehandicaptensector in Vlaanderen
Radio Oranje, een radioprogramma tijdens de Tweede Wereldoorlog
Oranje (schip, 1939), een passagiersschip (1939-1964) van de Stoomvaart Maatschappij Nederland
Oranjerevolutie, grootschalige protesten november/december 2004 in Oekraïne

Zie ook
Orange (doorverwijspagina)
Oranjewijk (doorverwijspagina)
Fort Oranje (doorverwijspagina)